Большое Макарово — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Макарово — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Большое Макарово — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Большое Макарово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Большое Макарово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Макарово
 Малое Макарово